Grid Autosport — це комп'ютерний симулятор автоперегонів розроблений компанією Codemasters, який є сиквелом до гри Race Driver: Grid 2008 року та Grid 2 2013 року. Гра представлена на платформах Microsoft Windows, PlayStation 3 та Xbox 360 24 червня 2014 року. Розробники в даній версії повернули вид з кабіни автомобіля, якого не було у версії Grid 2 2013 року. Також змінилися треки на більш як 100 трасах по 22 локаціях.

Авто 
3 червня 2014 року, Codemasters оприлюднили повний список автомобілів які будуть представлені в GRID Autosport. Автомобілі розділені на 5 основних груп: Touring Cars, Endurance, Open Wheel, Tuner та Street. У кожній з цих груп автомобілі поділяються ще на 3 підгрупи (Tier's), в Tier 1 розміщаються найповільніші автомобілі, а  в Tier 3 — найшвидші. Загалом у грі представлено 79 авто.

Треки 
4 червня 2014, Codemasters оприлюднили повний список треків які будуть представлені в GRID Autosport. Будуть присутні як і реальні гоночні треки, так і вигадані вуличні треки. В цілому, гравці зможуть брати участь в гонках по 22 треках з більш ніж 100 різних маршрутів. Кожен трек має декілька варіацій. Більшість локацій мають денні та нічні варіації.

Треки, які не позначені зірочками — 'звичайні круги'. Треки, позначені однією зірочкою (*) — 'вуличні круги'. Треки, позначені двоа зірочками (**) — 'оригінальні круги'.

Оцінки 

Video game multiple console reviews.

Посилання

Зовнішні посилання 
 Офіційний web-сайт Grid Autosport 

Відеоігри 2014
Ігри Codemasters
Перегони
Відеоігри, розроблені у Великій Британії
Продовження відеоігор
Ігри для Windows
Ігри для OS X
Ігри для Linux
Ігри для PlayStation 3
Ігри для Xbox 360
Відеоігри, дії яких відбуваються в Туреччині
Відеоігри, дії яких відбуваються в Об'єднаних Арабських Еміратах